Бурдасов — фамилия:

 Бурдасов, Антон Викторович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Бурдасов, Владимир Леонтьевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.